Der SsangYong Actyon ist ein Sport Utility Vehicle oder Pick-up des koreanischen Automobilherstellers SsangYong. Er ersetzte 2006 das Vorgängermodell SsangYong Musso. Den Actyon gibt es in zwei Ausführungen:

 als SUV bzw. der selbsternannten Karosserieform SUC (Sports Utility Coupé)
 als Pick-up (Actyon Sports)

In Ecuador hingegen wird der Actyon als Nachfolger des SsangYong Korando vermarktet und übernahm dort dessen Modellnamen. Dort wird der Korando neben dem SUV ebenfalls als Pick-up unter der Bezeichnung Korando Sports vermarktet. Zusätzlich steht der SUV in der CT genannten Ausführung auch als Hybridfahrzeug zur Wahl.

Beide Modelle gibt es in verschiedenen Ausstattungen, mit Heck- oder Allradantrieb, und auf Wunsch mit einem Turbodieselmotor der dritten Generation mit Common-Rail-Einspritzung und VTG-Lader oder einem 2,3–Liter-Vierzylinder-Ottomotor mit obenliegender Nockenwelle.

Gegenüber seinem Vorgänger Musso hat der Actyon eine breitere Spur, eine erhöhte Zuladung und einen verbrauchsärmeren Motor.

Der Wagen hat auch eine Vorderradaufhängung mit doppelten Querlenkern und eine Fünflenker-Hinterachse. Neben ESP ist bei einigen Ausführungen eine HDC Serie.

Der Dieselmotor aus Europa leistet 104 kW (141 PS) bei 4000 min−1. und hat ein Drehmoment von 310 Nm bei 2700 min−1. Für den 2,3–Liter-Ottomotor liegen die entsprechenden Werte bei 110 kW (150 PS) bei 5500 min−1, beziehungsweise 214 Nm bei 4500 min−1.

2008 zog sich die Kroymans-Gruppe als Importeur der Marke zurück, deshalb blieb unklar, ob SsangYong-Fahrzeuge weiterhin in Deutschland erhältlich sind. 2010 gab es in Deutschland noch insgesamt 28 Neuzulassungen.

Nach einem Gläubigerschutzverfahren 2009 wurden Anfang 2011 70 % der Firma durch den indischen Konzern Mahindra übernommen, der deutsche Vertrieb befindet sich derzeit im Wachstum, 2013 wurden ca. 850 Fahrzeuge verkauft.

In Kalifornien benutzt die Fa. Phoenix den SsangYong Actyon als Basis für ein von ihnen entwickeltes Fahrzeug mit Elektroantrieb. Die beiden bisher so entwickelten Fahrzeuge tragen die Namen Phoenix SUT und Phoenix SUV.

Technische Daten Actyon Sports

Zulassungszahlen 
Zwischen 2006 und 2013 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 1.689 Fahrzeuge der Baureihe neu zugelassen worden, wobei die Zulassungszahlen von Actyon und Korando zwischen 2011 und 2013 nur gemeinsam ausgewiesen wurden. Dabei dürfte der Korando die Mehrheit der Zulassungen ausgemacht haben.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website des Actyon Sports
 SsangYong Actyon Sports im Test

Actyon
Sport Utility Vehicle
Kombilimousine
Kombi
Pick-up